I Campionati oceaniani di triathlon del 2011 ( edizione) si sono tenuti a Wellington in Nuova Zelanda, in data 12 marzo 2011.

Tra gli uomini ha vinto il neozelandese Kris Gemmell.  La gara femminile è andata alla britannica Vicky Holland, tuttavia il titolo di Campionessa oceaniana è andato all'australiana Ashleigh Gentle.

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini il neozelandese Ryan Sissons, mentre tra le donne la neozelandese Rebecca Kingsford.

Tra gli junior, infine, ha vinto l'australiano Matt Brown tra gli uomini e la neozelandese Mikayla Nielsen tra le donne.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2011
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2011
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2011

Campionati oceaniani di triathlon
Competizioni sportive a Wellington
Triathlon nel 2011